;
 Mohamad al-Garni (1992-), un athlète qatarien, spécialiste du demi-fond.